Алгоритм Джонсона — позволяет найти кратчайшие пути между всеми парами вершин взвешенного ориентированного графа. Данный алгоритм работает, если в графе содержатся рёбра с положительным или отрицательным весом, но отсутствуют циклы с отрицательным весом.
Назван в честь , опубликовавшего алгоритм в 1977 году.

Алгоритм 
Дан граф  с весовой функцией . Если веса всех рёбер  в графе неотрицательные, можно найти кратчайшие пути между всеми парами вершин, запустив алгоритм Дейкстры один раз для каждой вершины. Если в графе содержатся рёбра с отрицательным весом, но отсутствуют циклы с отрицательным весом, можно вычислить новое множество рёбер с неотрицательными весами, позволяющее воспользоваться предыдущим методом. Новое множество, состоящее из весов рёбер , должно удовлетворять следующим свойствам.
 Для всех рёбер  новый вес .
 Для всех пар вершин  путь  является кратчайшим путём из вершины  в вершину  с использованием весовой функции  тогда и только тогда, когда  — также кратчайший путь из вершины  в вершину  с весовой функцией .

Сохранение кратчайших путей 
Лемма (Изменение весов сохраняет кратчайшие пути). Пусть дан взвешенный ориентированный граф  с весовой функцией , и пусть  — произвольная функция, отображающая вершины на действительные числа. Для каждого ребра  определим
 

Пусть  — произвольный путь из вершины  в вершину .  является кратчайшим путём с весовой функцией  тогда и только тогда, когда он является кратчайшим путём с весовой функцией , то есть равенство  равносильно равенству . Кроме того, граф  содержит цикл с отрицательным весом с использованием весовой функции  тогда и только тогда, когда он содержит цикл с отрицательным весом с использованием весовой функции .

Изменение веса 
 Для данного графа создадим новый граф , где , для некоторой новой вершины , а .
 Расширим весовую функцию  таким образом, чтобы для всех вершин  выполнялось равенство .
 Далее определим для всех вершин  величину  и новые веса для всех рёбер .

Основная процедура 
В алгоритме Джонсона используется алгоритм Беллмана — Форда и алгоритм Дейкстры, реализованные в виде подпрограмм. Рёбра хранятся в виде списков смежных вершин. Алгоритм возвращает обычную матрицу  размером , где , или выдает сообщение о том, что входной граф содержит цикл с отрицательным весом.

 Алгоритм Джонсона
 Строится граф 
 if Bellman_Ford = FALSE
    then do print «Входной граф содержит цикл с отрицательным весом»
            return ø
 for для каждой 
    do присвоить величине  значение ,
       вычисленное алгоритмом Беллмана — Форда
    for для каждого ребра 
       do 
    for для каждой вершины 
       do вычисление с помощью алгоритма Дейкстры
           величин 
          для всех вершин 
       for для каждой вершины 
          do 
 return D

Сложность 
Если в алгоритме Дейкстры неубывающая очередь с приоритетами реализована в виде фибоначчиевой кучи, то время работы алгоритма Джонсона равно . При более простой реализации неубывающей очереди с приоритетами время работы становится равным , но для разреженных графов эта величина в асимптотическом пределе ведёт себя лучше, чем время работы алгоритма Флойда — Уоршелла.

См. также 
 Алгоритм Дейкстры
 Алгоритм Беллмана — Форда
 Алгоритм Флойда — Уоршелла

Ссылки 
 Визуализатор алгоритма

Литература 
 
 

Алгоритмы на графах